

Localidades

Fullerton (Califórnia)
Fullerton (Dacota do Norte)
Fullerton (Nebraska)
Fullerton (Pensilvânia)

Desambiguações de topônimos